Голиков, Иван Иванович:
 Голиков, Иван Иванович (1735—1801) — русский историк, предприниматель, автор «Деяний Петра Великого».
 Голиков, Иван Иванович (1886—1937) — русский советский художник, мастер палехской миниатюры.